n.m. : Ce qui est en jeu.

Un enjeu est quelque chose que l'on risque dans une compétition, une activité économique ou une situation vis-à-vis d'un aléa. C'est donc ce que l'on peut gagner ou perdre en faisant quelque chose (ou en ne le faisant pas)  :
 la mise dans un jeu ;
 la gloire ou la récompense de la bataille dans une compétition;
 le profit, la réussite, le développement, etc. dans un projet, une entreprise ou une activité économique ;
 la vie, la santé, la quiétude, le bien immobilier, etc. vis-à-vis d'un aléa naturel ou technologique.

Toute cause présente des conséquences dont la nature peut être positive (gain, victoire, réussite, succès, etc.) ou négative (perte, défaite, échec, etc.).

Voir aussi

Articles connexes 
 Partie prenante

Liens externes 

 Dictionnaire d'autrefois : enjeu
 

Théorie économique
Gouvernance d'entreprise